Ге́рцог д’Эперно́н () — французский герцогский титул, существовавший в 1581—1661 годах.

Герцоги:
 д’Эпернон, Жан Луи (1554—1642) — военный, миньон короля Генриха III;
 д’Эпернон, Бернар (1592—1661) — военный, губернатор Гиени и Бургундии.